Frédéric "Fredi" Oumar Kanouté (Sainte-Foy-lès-Lyon, 1977. szeptember 2. –) francia születésű mali labdarúgó.

2008. február 2-án megválasztották a 2007-es év afrikai labdarúgójává.

2012-ben a kínai Beijing Guoan-ba igazolt.

Sikerei, díjai

Sevilla 
 UEFA-kupa-győztes - 2006, 2007
 UEFA Szuper Kupa-győztes - 2006
 Spanyol Kupa-győztes - 2007
 Spanyol Szuperkupa-győztes - 2007

Egyéni 
Az Év Afrikai Labdarúgója - 2007

Statisztika 

|-
|1997–98||rowspan="3"|Lyon||rowspan="3"|Ligue 1||18||6||1||0||0||0||11||2||30||8
|-
|1998–99||9||2||0||0||0||0||2||1||11||3
|-
|1999–00||13||1||0||0||2||0||2||0||17||1

|-
|1999–2000||rowspan="4"|West Ham United||rowspan="7"|Premier League||8||2||0||0||0||0||0||0||8||2
|-
|2000–01||32||11||4||3||3||0||0||0||39||14
|-
|2001–02||27||11||1||1||0||0||0||0||28||12
|-
|2002–03||17||5||0||0||0||0||0||0||17||5
|-
|2003–04||rowspan="3"|Tottenham Hotspur||27||7||1||3||3||2||0||0||31||12
|-
|2004–05||32||7||5||0||4||2||0||0||41||9
|-
|2005–06||1||0||0||0||0||0||0||0||1||0

|-
|2005–06||rowspan="7"|Sevilla||rowspan="7"|La Liga
||32||6||2||2||colspan="2"|-||12||7||46||15
|-
|2006–07||32||21||5||4||colspan="2"|-||11||5||48||30
|-
|2007–08||30||16||2||4||colspan="2"|-||10||6||42||25
|-
|2008–09||34||18||6||2||colspan="2"|-||2||2||42||23
|-
|2009–10||27||12||4||1||colspan="2"|-||7||2||38||15
|-
|2010–11||28||12||6||3||colspan="2"|-||7||6||41||21
|-
|2011–12||26||4||0||0||colspan="2"|-||0||0||26||4

40||9||1||0||2||0||15||3||58||12
144||43||11||7||10||4||0||0||165||54
209||88||23||16||colspan="2"|-||49||27||270||128

393||141||31||20||12||4||61||29||497||194
|}

Források 

Mali labdarúgók
Az Olympique Lyonnais labdarúgói
A West Ham labdarúgói
A Tottenham labdarúgói
A Sevilla labdarúgói
Az év afrikai labdarúgói
1977-ben született személyek
Lyoniak
Élő személyek